Дьо́мін () — російське прізвище.
 Анатолій Дьомін — український хокейний тренер
 Дьомін Іван Олександрович — український спортсмен-гирьовик, майстер спорту.
 Лев Дьомін — радянський космонавт
 Микола Дьомін — український радянський архітектор
 Олег Дьомін — український політик
 Сергій Дьомін — український співак (баритон)

 Дьоміна Катерина Ілларіонівна — колишня санінструкторка 369-го окремого батальйону морської піхоти і старша санінструкторка зведеної роти Берегового загону супроводу Дунайської військової флотилії; одна з небагатьох жінок, які служили в розвідці морської піхоти. Герой Радянського Союзу.

Російські прізвища